Oudeland (Hoogvliet), een wijk in Hoogvliet
 Oudeland (Ouderkerk), een buurtschap in de gemeente Krimpenerwaard
 Oudeland (Tholen), een buurtschap in de gemeente Tholen en op het eiland Tholen
 Oudeland (Sluis), een buurtschap in de gemeente Sluis
 Oudeland (IJzendijke), een buurtschap ten noorden van IJzendijke
 Oudeland (Groote Waard), een verdwenen dorp uit de Groote Waard
 Het Oudeland, een buurtschap in de gemeente Borsele
 Oudeland (Harmelen), een buurt in Harmelen
 Oudeland van Strijen, een Natura 2000-gebied in Hoeksche Waard (gemeente) en ook Hoeksche Waard (eiland)